Jonathan Phillippe – calciatore argentino
 Maurice Phillippe – ingegnere britannico
 Ryan Phillippe – attore e regista statunitense